Wódka může být:

 Wódka – vesnice ve gmině Branice, Opolské vojvodství, Polsko.
 Wódka – polský název pro alkoholický nápoj Vodka.
 Wódka (gmina Nowosolna) – vesnice ve gmině Nowosolna, Lodžské vojvodství, Polsko.
 Wódka (jezero) – jezero u obce Kępice, Pomořské vojvodství, Polsko.
 Bogusław Wódka (*1947) – polský klavírista a pedagog.